Грин-Ривер () — река в штате Вашингтон, США, приток . Длина — 105 км (65 миль).  

Берёт начало у западных склонов Каскадных гор к югу от автомагистрали I-90.

 

Печально известна тем, что в 80-х годах 20-го века в её окрестностях действовал серийный убийца, получивший прозвище «убийца с Грин-Ривер».

Ссылки 
 Данные Геологической службы США (англ.)

Бассейн Тихого океана в Северной Америке
Реки штата Вашингтон
География округа Кинг (Вашингтон)